Schmelzer:
 Johann Heinrich Schmelzer (1623, Scheibbs – 1680)
 Marcel Schmelzer (* 1988, Magdeburg)